Dipterygeae,  tribus mahunarki iz potporodice iz potporodice Faboideae kojemu pripadaju tri roda.

Rodovi 
 genus Dipteryx Schreb.  
 genus Monopteryx Spruce ex Benth. 
 genus Pterodon Vogel 
 genus Taralea Aubl.

Izvori 

Faboideae